Carmelo Amania (Lido paffias club) è un album del cantante siciliano Brigantony.

La particolarità dell'album sta nella presenza di due soli brani (scenette), ciascuno della durata di circa 15 minuti.

Tracce 

 Produzione: Tony Ranno
 Registrazioni effettuate presso i nuovi studi della Seamusica
 Distribuzione: Seamusica